Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2014 odbył się między 3 a 8 stycznia 2014 w Lohja, w Kisakallio Sports Institute. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2014 brało udział 12 reprezentacji kobiecych oraz 14 męskich.

Awans do mistrzostw świata przypadł zwycięzcom turnieju.

Złote medale zdobyły Włoszki (Veronica Zappone), które w finale pokonały 8:3 Węgierki (Dorottya Palancsa). Brązowe medale przypadły Angielkom (Hetty Garnier) po zwycięstwie 7:6 nad Polkami (Marta Pluta). 

Pośród mężczyzn najlepsi byli reprezentanci Austrii (Sebastian Wunderer), którzy w ostatnim meczu triumfowali 5:4 nad Holendrami (Wouter Gösgens). Na najniższym stopniu podium po wygranej 6:3 nad Danią (Kasper Jørgensen) uplasowali się Czesi (Marek Cernovsky).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2014; 18:30

Sesja 2. 
4 stycznia 2014; 9:00

Sesja 3. 
4 stycznia 2014; 12:30

Sesja 4. 
4 stycznia 2014; 6:00

Sesja 5. 
4 stycznia 2014; 19:30

Sesja 6. 
5 stycznia 2014; 9:00

Sesja 7. 
5 stycznia 2014; 12:30

Sesja 8. 
5 stycznia 2014; 16:00

Sesja 9. 
5 stycznia 2014; 19:30

Sesja 10. 
6 stycznia 2014; 9:00

Sesja 11. 
6 stycznia 2014; 12:30

Sesja 12. 
6 stycznia 2014; 16:00

Sesja 13. 
6 stycznia 2014; 19:30

Sesja 14. 
7 stycznia 2014; 9:00

Play-off

Ćwierćfinały 
7 stycznia 2014; 16:00

Półfinały 
8 stycznia 2014; 10:00

Mały finał 
8 stycznia 2014; 14:30

Finał 
8 stycznia 2014; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2014; 18:30

Sesja 2. 
4 stycznia 2014; 9:00

Sesja 3. 
4 stycznia 2014; 12:30

Sesja 4. 
4 stycznia 2014; 16:00

Sesja 5. 
4 stycznia 2014; 19:30

Sesja 6. 
5 stycznia 2014; 9:00

Sesja 7. 
5 stycznia 2014; 12:30

Sesja 8. 
5 stycznia 2014; 16:00

Sesja 9. 
5 stycznia 2014; 19:30

Sesja 10. 
6 stycznia 2014; 9:00

Sesja 11. 
6 stycznia 2014; 12:30

Sesja 12. 
6 stycznia 2014; 16:00

Sesja 13. 
6 stycznia 2014; 19:30

Sesja 14. 
7 stycznia 2014; 9:00

Sesja 15. 
7 stycznia 2014; 12:30

Play-off

Ćwierćfinały 
7 stycznia 2014; 19:30

Półfinały 
8 stycznia 2014; 10:00

Mały finał 
8 stycznia 2014; 14:30

Finał 
8 stycznia 2014; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2014

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 
 
 

2014
2014 w curlingu
Curling w Finlandii
Lohja
2014 w Finlandii